La I liga 1987-1988 è stata la 54ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti:  e Stal Stalowa Wola retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1987-1988